Фране́-Реньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південний схід від Парижа, 125 км на захід від Діжона, 27 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Фране-Реньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фране-Реньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр